Willowbrook (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Willowbrook (Comtat de Will), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Escola de Willowbrook, escola per a nens amb discapacitat intel·lectual a Staten Island, Nova York.